Le Sceptique est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma
 Le Sceptique, un film muet américain réalisé par Alan Crosland, sorti en 1918.

Musique
 Le Sceptique, une chanson posthume de Georges Brassens chantée par Jean Bertola.